Hönes ist Familienname folgender Personen:

 Ernst-Rainer Hönes (* 1942), deutscher Denkmalpfleger und Jurist
 Hannegret Hönes (* 1946), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Winfried Hönes (1934–1996), deutscher Schriftsteller und Bibliothekar

Siehe auch:
 Hoeneß